Adam Olejniczak (ur. 19 listopada 1993 w Lesznie) – polski przedsiębiorca; założyciel, dyrektor generalny i udziałowiec Buffalo Market.

Życiorys 
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z 2015 r., kiedy to uzyskał tytuł licencjata. Jeszcze w trakcie studiów w Polsce uczestniczył w czteromiesięcznym programie wymiany studenckiej w Stanach Zjednoczonych. Studia magisterskie ukończył w 2016 roku na Uniwersytecie Amsterdamskim (University of Amsterdam) na kierunku Business Economics-Finance. W czasie ich trwania reprezentował uczelnię, biorąc udział w CFA Research Challenge — konkursie dla młodych analityków. W latach 2016–2017 wykładał na tym samym uniwersytecie przedmiot Corporate Finance (finanse przedsiębiorstw).

Równolegle z działalnością akademicką rozpoczął pracę w Weles BV, opierającą się na konsultingu dla startupów z zakresu fundraisingu i zarządzania finansami. Współpracę z firmą zakończył w 2020 roku, aby skupić się na rozwijaniu własnego biznesu.

Po ukończeniu studiów w Amsterdamie dołączył do zespołu małego startupu Cabture. Firma zajmowała się reklamami w środkach transportu miejskiego. Olejniczak po krótkim czasie został dyrektorem finansowym i współwłaścicielem. Dzięki jego działaniom Cabture dostała ponad milion euro finansowania i otworzyła drugie biuro — w Dubaju.

W 2018 roku Adam Olejniczak przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, aby spróbować swoich sił na amerykańskim rynku i rozwinąć Cabture. Niestety startup nie odpowiadał potrzebom lokalnego rynku.

Ucząc się na błędach założył RydeOn — platformę, która umożliwia kierowcom zarządzanie przejazdami w ramach stałej współpracy pomiędzy lokalnymi firmami transportowymi a hotelami.

W kwietniu 2020 r. Adam Olejniczak założył swój pierwszy biznes w Stanach Zjednoczonych. Model biznesowy Buffalo Market opierał się we wstępnej fazie na samodzielnym rozwożeniu przez Olejniczaka produktów zamówionych przez klientów na terenie Palo Alto. Początki Buffalo Market zbiegły się w czasie z wybuchem pandemii koronawirusa, co jedynie przyspieszyło rozwój przedsiębiorstwa. W roku 2022 firma zatrudnia około 700 pracowników, wartość została wyceniona na 270 milionów dolarów.

Prywatnie interesuje się motoryzacją, jazdą konną oraz lotnictwem. Posiada licencję prywatnego pilota, a także parę koni fryzyjskich.

Mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles, w stanie Kalifornia.

Nagrody i wyróżnienia 
W 2022 r. znalazł się na liście Forbes 30 Under 30.

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Lesznie
Urodzeni w 1993